Ларіонова — річка в Росії, протікає в Томській області.

Ларіонова — жіноча форма прізвища Ларіонов. Відомі носії:

 Ларіонова Алла Дмитрівна (1931—2000) — радянська, російська актриса. Народна артистка РРФСР (1990).
 Ларіонова Катерина Олексіївна (нар. 1994) — казахська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, бронзова призерка чемпіонату Азії. Майстер спорту Казахстану міжнародного класу.
 Ларіонова Ольга Миколаївна (. 1935 р.) — радянська російська письменниця в жанрі наукової фантастики.

Російські прізвища